Jedlnia-Letnisko est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jedlnia-Letnisko, dans le powiat de Radom
 du village de Jedlnia-Letnisko, chef-lieu de cette gmina